Rockaway Beach kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rockaway Beach (Missouri)
Rockaway Beach (Oregon)